

Глазово — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Глазово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Глазов